Кирюшина  — деревня в составе Верхнеаремзянского сельского поселения Тобольского района Тюменской области. 

Улиц в деревне нет.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района